Yikes – singolo di Kanye West del 2018
 Yikes – singolo di Nicki Minaj del 2020